«Квант» — 8-разрядный домашний компьютер, ПЭВМ, клон компьютера ZX Spectrum.

Выпускался Оршанским заводом приборов автоматического контроля (сейчас ОАО «Завод ПАК»), город Орша.

У компьютера был ряд аппаратных проблем. Например, отсутствие привязки видеовыхода к уровню чёрного, когда в частности, происходило изменение палитры цветов изображения (PAPER) в зависимости от текущего цвета бордюра (BORDER) при загрузке данных с ленты.

В комплект игровых программ входили: Jetpac, Spy Hunter, Pssst, , Bomb Jack, International Karate, Ninja Scooter Simulator, Video Pool, Kongo (Kong Strikes Back), Gunrunner.

Ссылки 

 Компьютеры «Квант» и «Интер» .

Примечания 

Комментарии

Источники

Компьютеры Белоруссии
Компьютеры СССР
Появились в 1991 году в СССР